Thornville kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thornville, North Yorkshire, civil parish i England,

USA 

 Thornville, Ohio, ort, Perry County, 

Robotskapade USAförgreningar